Kapu kan syfta på följande:

 Kapu, ett hawaiiskt tabu
 Kapu (djur), ett släkte insekter
 Desa Kapu, en administrativ by i Indonesien